Amphilais é um género de aves da família Megaluridae.

Este género contém as seguintes espécies:
Amphilais seebohmi

Megaluridae
Géneros de aves